Hitomi Kanzaki es el personaje principal de la serie de anime La visión de Escaflowne, de la que luego hubo dos versiones manga, una shōnen, y otra shōjo.

Historia 
Es una chica normal que estudia secundaria en Japón. Además de ser una excelente atleta también es portadora de un poder excepcional para vislumbrar el futuro de los demás, lo cual hace a través de su baraja de tarot. Su mejor amiga es Yukari, que siempre está dándole ánimos para que le declare a Amano Susumu, el mejor atleta del instituto, su amor por él.

Amano va a irse a Europa para progresar en su carrera deportiva, así que ella le pide que entrenen juntos la noche anterior a su partida. Cuando ella trata de romper su propia marca de velocidad, aparecen de una fuerte luz, un guerrero con espada y un dragón. La bestia la persigue a ella, pero el guerrero, que se presenta como Van Fanel, príncipe de Fanelia, lo derrota para conseguir una gema que el dragón albergaba en su interior. Una vez hecho gracias a una visión que tiene Hitomi (la cual salva la vida al guerrero), un rayo de luz cae del cielo y se lleva a Van, arrastrando a Hitomi, que se encontraba a su lado en ese momento. Justo antes de marcharse, Amano consigue darle a Hitomi su colgante, que ella le había prestado a él poco antes porque solía usarlo como péndulo para medir el tiempo. El rayo eleva a ambos por el cielo, y los deja en otro planeta, Gaia, en cuyo cielo están la Tierra y la Luna, pero el cual no se ve desde aquí.

Hitomi, por completo confusa, es llevada al reino donde Van es príncipe heredero, Fanelia. Allí, vuelve a tener visiones sobre la tragedia que se cierne sobre el pequeño reino: los enemigos arrasarán la ciudad con fuego, obligando a la gente a huir. Tras la coronación de Van Fanel como rey, este ataque tiene lugar. Gracias a las visiones de ella, conseguirán escapar en Escaflowne, el mecha de la familia real, que Van despierta justo a tiempo.

Más tarde, ella conoce al caballero Allen Schezar, que guarda gran parecido con su amor Amano, por lo que ella se verá atraída por él. Sin embargo, Van también se preocupa mucho por ella, lo cual pone a la chica en una situación difícil. A esto se junta su deseo por regresar a la Tierra con Amano, que se irá atenuando con el paso del tiempo. Estos tres aspectos se unen en Hitomi a lo largo de la historia.

Personajes de manga y anime
Personajes femeninos en anime y manga